Puusepp est un patronyme porté notamment par :

 Endel Puusepp (1909-1996), pilote de chasse soviétique estonien ;
 Raivo Puusepp (1960-), architecte estonien.